Экли́пс — многозначный термин. Может означать:
 Эклипс — бухта на полуострове Таймыр.
 Эклипс — пограничная застава, располагавшаяся в одноимённой бухте с 1968 по 2006 год.

См. также 
  — .